Pfauen steht für:

 Asiatische Pfauen, eine Vogelgattung
 deutscher Name von Faoug, politische Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Volkstheater am Pfauen, siehe Schauspielhaus Zürich
Gebräuchlicher Namen für den Heimplatz (Zürich)

Siehe auch:
 Pfau
 Vauen